Robert Smith může být:

 Robert Smith (americký herec) (1912–2001) – americký herec
 Robert Smith (hudebník) (* 1959) – anglický hudebník
 Robert T. Smith (1918–1995) – americké letecké eso ve druhé světové válce